Zacarías Manuel de la Rocha (nascut 12 de gener de 1970 a Long Beach, Califòrnia) és un raper americà, cantant, músic, poeta i activista. És conegut com el vocalista i lletrista de Rage Against The Machine i actualment és el líder de la banda de música, One Day as a Lion.

Cantants californians
Persones de Long Beach
Músics de punk